Il doppio del torneo di tennis San Diego Challenger 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Paul Goldstein e Adam Peterson che hanno battuto in finale Michael Hill e Scott Humphries 6-2, 7-5.

Teste di serie 

 Devin Bowen /  Brandon Coupe (semifinali)
 David DiLucia /  Michael Sell (primo turno)

 Gouichi Motomura /  Maurice Ruah (semifinali)
 Rikard Bergh /  Greg Van Emburgh (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

San Diego Challenger 1998